Mlada Hrvatska (Münster)
Mlada Hrvatska (Zagreb)